San Francisco kan avse:

San Francisco (drink) – en drink
San Francisco (film) – en film med Clark Gable, Jeanette MacDonald och Spencer Tracy
San Francisco (sång) – Norges bidrag till EUC 1997
San Francisco (TV-serie) – en TV-serie (The Streets of San Francisco)

Geografi

Argentina 

 San Francisco del Monte de Oro, kommunhuvudort, San Luis, 
 San Francisco, Argentina,

Colombia 

 San Francisco, Antioquia, Betulia, 
 San Francisco, Cundinamarca – kommun, 
 San Francisco kommun, Putumayo, 
 San Francisco, Putumayo, 
 San Francisco kommun, Antioquia,

Costa Rica 

 San Francisco, Costa Rica, Heredia,

Dominikanska republiken
San Francisco de Macorís – en stad

Guatemala 

 San Francisco El Alto, kommunhuvudort, Departamento de Totonicapán, 
 Municipio de San Francisco (kommun), kommun, 
 San Francisco, Guatemala, Petén, Municipio de San Francisco,

Honduras 

 San Francisco de Ojuera (ort), Departamento de Santa Bárbara, 
 San Francisco del Valle (ort), Departamento de Ocotepeque, 
 San Francisco, Atlántida, 
 San Francisco, Lempira, 
 San Francisco, Choluteca, 
 San Francisco kommun, Atlántida, 
 San Francisco kommun, Lempira,

Mexiko 

 San Francisco, Rayón, 
 Xonacatlán (kommunhuvudort), Morelos, 
 San Francisco Zacacalco, ort, Morelos, 
 San Francisco Tepexoxica, ort, Delstaten Mexiko, Tenango del Valle, 
 San Francisco Telixtlahuaca (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Atexcatzingo, ort, Tlaxcala, Tetla de la Solidaridad, 
 San Francisco, Hidalgo kommun, 
 San Francisco, Ixhuatlán de Madero, 
 San Francisco, Tenosique, 
 Ciudad de Cuetzalan (kommunhuvudort), Puebla, Cuetzalan del Progreso, 
 San Francisco, Tlahuiltepa, 
 San Francisco, Tecoanapa, 
 San Francisco de Guzmán, ort, Delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 
 San Francisco Rancho Viejo, ort, Guanajuato, Acámbaro, 
 San Francisco Peribán, ort, Michoacán de Ocampo, 
 San Francisco de Ocotán, ort, Durango, Mezquital, 
 San Francisco, Corregidora, 
 San Francisco, Villa de Guadalupe, 
 San Francisco de los Romanes, ort, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 Luis Moya, Luis Moya, Zacatecas, 
 San Francisco, San Miguel Totolapan, 
 San Francisco, Misantla, 
 San Francisco, Platón Sánchez, 
 San Francisco, Xiutetelco, 
 San Francisco, Mulegé, 
 San Francisco, Colón, 
 San Francisco, Ayahualulco, 
 San Francisco, Calcahualco, 
 San Francisco, Tapachula, 
 San Francisco, Santa María Chilchotla, 
 San Francisco, Jopala, 
 San Francisco, Ocosingo, 
 San Francisco, San Agustín Metzquititlán, 
 San Francisco, Aquismón, 
 San Francisco, Macuspana, 
 San Francisco, San Miguel de Allende, 
 San Francisco, Copala, 
 San Francisco, Jilotlán de los Dolores, 
 San Francisco, Playa Vicente, 
 San Francisco, Arandas, 
 San Francisco, Ángel Albino Corzo, 
 San Francisco, Pacula, 
 San Francisco, Teopisca, 
 San Francisco (norra Siltepec kommun), 
 San Francisco, Xochitepec, 
 San Francisco (södra Siltepec kommun), 
 San Francisco, San Juan del Río, 
 San Francisco, Berriozábal, 
 San Francisco, Ocampo, 
 San Francisco, Tejupilco, 
 San Francisco, Navojoa, 
 San Francisco, Turicato, 
 San Francisco, Epazoyucan, 
 San Francisco, La Concordia, 
 San Francisco, Medellín, 
 San Francisco, Técpan de Galeana, 
 San Francisco, Ciudad Valles, 
 San Francisco, San Juan Lachao,

Se även
San Francisco Coacalco – i delstaten Mexico
San Francisco del Rincón – i delstaten Guanajuato
San Francisco de la Palma – i delstaten Querétaro Arteaga
San Francisco de la Palmita – i delstaten Durango

Nicaragua 

 San Francisco Libre, ort, Managua, 
 San Francisco del Norte, ort, Chinandega,

Spanien 

 Sant Francesc de Formentera, kommunhuvudort, Balearerna, Illes Balears,

USA 

 San Francisco, Kalifornien, San Francisco County,

Se även
San Francisco International Airport
San Francisco Peaks – Arizona
San Franciscos vulkanfält – Arizona

Venezuela
San Francisco, Venezuela – i delstaten Zulia

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar